Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2011 se konal ve dnech 10.–17. září v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Xenija Pervaková (vítězka)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Pauline Parmentierová (1. kolo)
  Anastasija Sevastovová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (2. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (semifinále, skreč)
  Jevgenija Rodinová (2. kolo)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Nigina Abdurajmovová
  Kamilla Farhadová
  Sabina Šaripovová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Jana Čepelová
  Eirini Georgatou
  Aleksandra Krunićová
  Victoria Larrièreová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Xenija Pervaková
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Urszula Radwańská
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Eva Birnerová
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Alla Kudrjavcevová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=r

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Xenija Pervaková| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Eva Birnerová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (odstoupily)
  Eleni Daniilidou /  Vitalija Ďjačenková (vítězky)'  Akgul Amanmuradovová /  Alexandra Panovová (semifinále)  Sorana Cîrsteaová /  Pauline Parmentierová (1. kolo)''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Tashkent Open